«Привет, дуралеи!» — российский кинофильм Эльдара Рязанова, снятый в 1996 году.

Как указывалось в «Коммерсанте»: «Денег у Роскомкино ни для кого не было и нет. Поэтому, чтобы запустить свою картину, Рязанову пришлось пойти к министру финансов просить средства для всего российского кино. И только после этого Министерство кино часть выбитых самим же Рязановым средств выделило ему лично — на „Дуралеев“».

Сюжет 

В фильме повествуется об истории обычного московского мойщика памятников Юры (Вячеслав Полунин), которому в середине 1990-х годов приснилось, что он — богатый обрусевший француз, спрятавший в годы революции сокровища в тайнике, чьё местонахождение знала только его русская жена (Татьяна Друбич). Казалось, что это был лишь сон, но спустя некоторое время Юра обнаруживает у себя французские корни, девушку, похожую на свою жену во сне, и даже квартиру, в которой спрятаны сокровища.

Съёмки 
Фильм начал снимать оператор Владимир Нахабцев, снявший до этого с Рязановым 7 картин, но вскоре отснятый материал не удовлетворил режиссёра и вместо Нахабцева съёмки продолжил оператор Павел Лебешев. Впоследствии Рязанов узнал о тяжёлой болезни Нахабцева, ставшей причиной его ухода с картины.

В ролях 

 Вячеслав Полунин — Юра Каблуков (Каблук), мойщик памятников / Огюст Дерулен, офтальмолог-француз, дедушка Ксении (обе роли озвучивает Андрей Мягков)
 Татьяна Друбич — Ксения Засыпкина, продавщица книг / Полина Дерулен, бабушка Ксении
 Татьяна Догилева — Светлана, бывшая жена Юры, миллионерша
 Борис Щербаков — Фёдор, водитель, стрелок и народный умелец
 Александр Ширвиндт — лидер «социал-социалистической» партии, явная пародия одновременно на Зюганова и Жириновского
 Ольга Волкова — врач-окулист
 Вячеслав Кулаков — Толик, водитель Светланы
 Александр Пашутин — пьяный командир революционных матросов из сна Юры
 Андрей Смоляков — Володя, телохранитель
 Сергей Степанченко — Стёпа, телохранитель
 Анатолий Руденко — Митрофан, сын Юры
 Руслан Ахметов — заказчик
 Алексей Булдаков — прораб с Украины
 Николай Гаро — жених Ксении
 Никита Померанцев — жених Ксении
 Эльдар Рязанов — Николай Тимофеевич, директор книжного магазина
 Ян Цапник — агент по недвижимости

Примечания 

Кинокомедии России
Кинокомедии 1996 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы Эльдара Рязанова
Фильмы России 1996 года
Фильмы о Москве
Фильмы на русском языке